Vanishing Point (engl. für „Fluchtpunkt“) steht für:

 Vanishing Point (Band), eine australische Band
 Vanishing Point, Originaltitel von Fluchtpunkt San Francisco, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1971
 Album der Grungeband Mudhoney von 2013

Vanishing Points ist eine elektronische Komposition von John McGuire (* 1942) von 1985–88.